Ранчо Бустиљос има више значења:

 Ранчо Бустиљос (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Бустиљос, Лос Аламитос (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику